Села:
 Новомихайлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район (в минулому — Софіївський район)
 Новомихайлівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район (в минулому — Томаківський район)
 Новомихайлівка — Донецька область, Краматорський район
 Новомихайлівка — Донецька область, Покровський район
 Новомихайлівка — Донецька область, Кальміуський район
 Новомихайлівка — Запорізька область, Запорізький район
 Новомихайлівка — Запорізька область, Бердянський район
 Новомихайлівка — Кіровоградська область, Кропивницький район (в минулому — Долинський район)
 Новомихайлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Мар'янівська сільська громада (в минулому — Маловисківський район)
 Новомихайлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Тишківська сільська громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Новомихайлівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Новомихайлівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Новомихайлівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новомихайлівка — Одеська область, Подільський район (в минулому — Окнянський район)
 Новомихайлівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район (в минулому — Татарбунарський район)
 Новомихайлівка — Сумська область, Сумський район
 Новомихайлівка — Харківська область, Красноградський район
 Новомихайлівка — Херсонська область, Генічеський район

 Новомихайлівка — колишнє село Красноградського району Харківської області, зняте з обліку згідно з рішенням Харківської обласної ради від 25 липня 1997 року